Tundră sau tundra este un termen referitor la un tip de regiune naturală, biom sau ecosistem, dar se mai poate referi și la alte concepte, denumiri sau entități.

Ecosisteme 
 Tundră, ecosistem din nordul Canadei, Scadinaviei și Asiei, precum și din sudul Americii de Sud și la latitudini după cercurile polare
 Tundră alpină, ecosistem montan, asemănător tundrei geografice, care se formează pe toate grupele montane ale planetei noastre la altitudini mai ridicate, după linia arborilor

Denumiri comerciale 
 Dream Tundra, kit de aeronavă
 Joplin Tundra, aerodină ultra-ușoară
"The Mighty Boosh (series 1)" are un episod numit "Tundra"
 Toyota Tundra, produs Toyota de tip camionetă (pickup truck)
 Tundra (comic strip), serial de tip comic strip realizat de Chad Carpenter
 Tundra (Marvel Comics), unul din mulții super-eroi negativi (supervillains) din serialul Alpha Flight din Marvel Comics 
 Tundra Publishing, editură defunctă americană specializată pe cărți comics și benzi desenate
 Tundra Semiconductor, companie de semiconductoare din Canada
 Tundra (satelit), satelit planificat a fi lansat în noiembrie 2015

Orbită cosmică 
 Tundra (orbită), orbită geosincronă a Pământului, extrem eliptică, extrem de înclinată ecuatorial

Persoane 
 Tundra (muzician) (născut în 1975), muzician din Norvegia

Alte articole 

 Tundra (comics), set index article